

Toponyme

Belgique 
 Deurne est le deuxième plus grand district d'Anvers.
 Deurne est une section de la commune de Diest en province du Brabant flamand.
 Deurne est le nom néerlandais du village de Tourinnes-la-Grosse, situé dans la commune de Beauvechain en province du Brabant wallon.

Pays-Bas  
 Deurne en Liessel, une ancienne commune de la province du Brabant-Septentrional ;  
 Deurne est une commune en province du Brabant-Septentrional ;  
 Le canal de Deurne est un canal près de la ville de Deurne.

Homonymie de localités